Corringham peut faire référence à :

 Corringham est une ville située dans l'Essex
 Corringham est un civil parish situé dans le Lincolnshire